Чемпионат Южной Кореи по футболу 2014, или Кей-лига классик 2014, — 32-й сезон в высшем футбольном дивизионе Республики Корея после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией, 17-й после реформирования профессиональной лиги и 2-й под названием Кей-лига классик.

Действующим чемпионом является команда Пхохан Стилерс.

Изменения в составе участников по итогам сезона 2013

Выбыли в Кей-лигу челлендж 
 Тэджон Ситизен
 Тэгу
 Канвон

Вошел в Кей-лигу классик 
 Санджу Санму

Клубы — участники

Иностранные игроки 
Согласно регламенту, каждая команда Кей-лиги классик может заявить четыре иностранных игрока (легионера), включая одно место, зарезервированное для игрока, представляющего Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). В каждом отдельном матче могут принимать участие все четыре легионера. Игроки из Корейской Народно-Демократической Республики легионерами не считаются.

Игрок из КНДР (не легионер)

Турнирная таблица

Положение команд по ходу сезона

Ссылки 
 Official K League website
 Soccerphile K League news
 RSSSF.com — South Korea — List of Champions

2014
Корея
Спорт в Республике Корея в 2014 году